A 2022–2023-as magyar nemzeti női labdarúgó-bajnokság első osztálya (hivatalos nevén: Simple Női Liga) a magyar női labdarúgó-bajnokság 38. szezonja, melyet az MLSZ 2022. január 25-i létszámbővítése alapján tizenkét csapat részvételével rendeznek meg.

A bajnokság csapatai

Csapatváltozások

Csapatok adatai 

 
 Feljutók a másodosztályból:  Nyugati csoport    Keleti csoport

Vezetőedző váltások

Megjegyzések 
A Soroksár és a Kelen osztályozó mérkőzésein ugyan a Soroksár egyaránt 2-0-ra győzött, a Kelen SC jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt óvást nyújtott be, amit az MLSZ jogosnak ítélt és a zöld-fehér csapat kapott lehetőséget az élvonalbeli induláshoz. A Soroksár nem fellebbezett.

Tabella

Helyezések fordulónként 
 
A csapatok helyezései fordulóként, a kinyit gombra kattintva tekinthetőek meg

Statisztikák 
{|
|-
| valign="top" |
 
Összesített góllövőlista
| valign="top" |
 
Öngólosok
| valign="top" |
 
Kapott gól nélküli mérkőzések

|}

Jegyzetek

Források 
 MLSZ adatbank
 

 
Magyar 1
Magyar 1
Magyar női labdarúgó-bajnokságok